La Tane Dynjaja (pronuncia in albanese: , pronuncia in italiano, dialetto pugliese e siciliano: ) è una musica tradizionale italo-albanese che di solito accompagna la tallava, un ballo tradizionale Arbëresh. In origine vi erano tre suonatori: un suonatore di flabiol, uno di fyelli e uno di zampogna. In epoca contemporanea, è rimasto unicamente un suonatore di fyelli, oltre ai cantanti.

Collegamenti esterni

Musica in Sicilia
Musica in Calabria
Musica in Puglia
Musica in Albania
Musica folk
Arbëreshë